Васильківське — село, Запорізька область, Вільнянський район
Васильківське — селище, Дніпропетровська область, Петропавлівський район

Див. також 
 Васильківське золоторудне родовище